

Patronymes 
Rouslanov (masculin ; en ) ou Rouslanova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Lidia Rouslanova (1900-1973), chanteuse russe
 Nina Rouslanova (1945-1921), actrice russe

Patronyme russe